Ulrich Carl Adolph von Bassewitz ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Carl Adolph von Bassewitz (Oberstleutnant) (1729–1798), deutscher Gutsbesitzer und Oberstleutnant

 Ulrich Carl Adolph von Bassewitz (1781–1866), deutscher Oberstleutnant, siehe Ulrich von Bassewitz (Offizier)